Фео́фил (, , 341 год) — первый епископ готов.

Сведения о Феофиле очень скудные. О нём сообщают Евсевий Кесарийский в книге «О жизни блаженного василевса Константина» и Сократ Схоластик в книге «Церковная история». Первый не именуя его, называет просто епископом Скифским, второй с указанием имени — епископом Готским. Феофил Готский — участник Никейского собора в 325 году, он подписал его документы. Симеон Метафраст сообщает о том, что Феофил был на Никейском соборе вместе со своим преемником Вульфилой. В Кольбертинском списке участников Никейского собора Феофил назван  — Феофил Боспоританский, в списке Никейского собора Гардуэна Феофил назван митрополитом.

В каком городе находилась архиерейская кафедра Феофила — неизвестно. Е. Е. Голубинский считает, что она находилась в Крыму, в столице Боспорской провинции — в городе Пантикапей (современный Керчь). Д. Н. Беликов предполагает, что она находилась около Дуная, вблизи границы с Римской империей.

Примечания

Литература 
 Е. Е. Голубинский. История Русской Церкви. Т. 1: Период первый. Киевский или домонгольский, 1-я половина тома. — 1880. —XXIV, 793 с.// стр. 7
 Д. Н. Беликов, «Христианство у готов» (Казань, 1887)
 Евсевий Кесарийский О жизни блаженного василевса Константина. Книга 3. Глава 7. О вселенском Соборе, на который собрались епископы из всех народов.
 Сократ Схоластик Церковная история. Книга 2. Глава 41. О том, что по возвращении царя из западных областей, акакиане, собравшись в Константинополе, утвердили ариминскую веру с некоторыми к ней прибавлениями.

Готы
Остготы
Крымские готы
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Епископы
Епископы IV века
Боспорская епархия
Христианство в Крыму